Joseph Lanzedelly ist der Name folgender Personen:

* Joseph Lanzedelly der Ältere (1772–1831), österreichischer Maler und Lithograf
 Joseph Lanzedelly der Jüngere (1807–1879), österreichischer Maler und Lithograf